

Patronyme

 Daiki Hashioka (1999-), footballeur japonais ;
   (1997-), footballeur japonais, grand frère du précédent ;
 Yūki Hashioka (1999-), athlète japonais spécialiste du saut en longueur.

Patronyme japonais